Laval es el nombre de:

 Una ciudad, una región y un condado del Quebec, Canadá, perteneciente a la Región Metropolitana de Montreal: véase Laval (Quebec).
 Un archipiélago en el que está localizada dicha ciudad: véase Îles-Laval.
 Una universidad del Quebec: véase Université Laval.
 El primer obispo del Quebec: véase Francisco de Laval.
 Un primer ministro de Francia: véase Pierre Laval.
 Un científico sueco: véase Gustav de Laval.

Laval es el nombre o parte del nombre de varias comunas de Francia:

 Laval, en el departamento de Mayenne.
 Laval, en el departamento de Isère.

 Laval-Atger, en el departamento de Lozère.
 Laval-d'Aix, en el departamento de Drôme. 
 Laval-d'Aurelle, en el departamento de Ardèche. 
 Laval-de-Cère, en el departamento de Lot.
 Laval-du-Tarn, en el departamento de Lozère. 
 Laval-en-Brie, en el departamento de Seine-et-Marne. 
 Laval-en-Laonnois, en el departamento de Aisne. 
 Laval-le-Prieuré, en el departamento de Doubs. 
 Laval-Morency, en el departamento de las Ardenas.
 Laval-Pradel, en el departamento de Gard. 
 Laval-Roquecezière, en el departamento de Aveyron. 
 Laval-Saint-Roman, en el departamento de Gard. 
 Laval-sur-Doulon, en el departamento de Haute-Loire. 
 Laval-sur-Luzège, en el departamento de Corrèze. 
 Laval-sur-Tourbe, en el departamento de Marne. 
 Laval-sur-Vologne, en el departamento de los Vosgos.

Haití 
 Laval, nombre alternativo de Lavalle, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Carrefour.